Appleton ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Appleton (Oxfordshire)
 Appleton (Warrington)

in Kanada:
 Appleton (Nova Scotia)
 Appleton (Neufundland und Labrador)
 Appleton (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Appleton (Alabama), im Escambia County
 Appleton (Arkansas), im Pope County
 Appleton (Colorado), im Mesa County
 Appleton (Illinois), im Knox County
 Appleton (Maine), im Knox County
 Appleton (Maryland), im Cecil County
 Appleton (Minnesota), im Swift County
 Appleton (New York), im Niagara County
 Appleton (Ohio), im Licking County
 Appleton (Pennsylvania), im York County
 Appleton (South Carolina), im Allendale County
 Appleton (Tennessee), im Lawrence County
 Appleton (Washington), im Klickitat County
 Appleton (Wisconsin), im Outagamie County
 Appleton Acres, im Cecil County, Maryland
 Appleton City, im St. Clair County, Missouri
 Appleton Glen, im Cecil County, Maryland

auf dem Mond:
 Appleton (Mondkrater)

Appleton ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Appleton (1785–1849), US-amerikanischer Verleger
 Darren Appleton (* 1978), englischer Poolbillardspieler
 Edward Victor Appleton (1892–1965), britischer Physiker
 Emily Appleton (* 1999), britische Tennisspielerin
 Emma Appleton (* 1991), britische Schauspielerin
 George Webb Appleton (1845–1909), amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Joe Appleton (1900–??), britischer Jazzmusiker
 John Appleton (1815–1864), US-amerikanischer Politiker
 John F. Appleton (1838–1870), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Jon Appleton (1939–2022), US-amerikanischer Komponist
 Lloyd Appleton (1906–1999), US-amerikanischer Ringer
 Mason Appleton (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Natalie Appleton (* 1973), kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Nathan Appleton (1779–1861), US-amerikanischer Politiker
 Nathan D. Appleton (1794–1862), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Appleton (1731–1798), US-amerikanischer Kaufmann und Regierungsbeauftragter für Kredite
 Nicole Appleton (* 1974), kanadische Sängerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Pat Appleton (* 1968), deutsch-liberianische Jazz- und Soulsängerin
 Ray Appleton (1941–2015), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Perkussionist
 Reuben Appleton (* 1968), Leichtathlet aus Antigua und Barbuda
 Sam Appleton (* 1991), australischer Triathlet
 Stephen Appleton (* 1980), deutscher Schauspieler
 Steve Appleton (* 1973), englischer Fußballspieler
 Steve Appleton (Manager) (1960–2012), US-amerikanischer Manager
 Tomás Appleton (* 1993), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 William Appleton (1786–1862), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Appleton (Musikduo), ein Duo der Schwestern Nicole und Natalie Appleton
 Appleton Estate, ein Unternehmen in Jamaika, unterhält Zuckerrohr-Abbaugebiete und Destillerien
 Appleton International Airport, Airport im Swift County, Minnesota
 Applelon Brook, Fließgewässer im Essex County, Vermont
 Appleton Branch, Fließgewässer im Lauderdale County, Alabama
 Appleton Lake, See im Livingston County, Michigan
 Appleton Drain, Kanal im Mesa County, Colorado
 Appleton Mine (Illinois), Mine im Jo Daviess County
 Appleton Mine (Michigan), Mine im Dickinson County
 Appleton Oil Field, Ölfeld im Escambia County, Alabama
 Appleton Memorial Park, Park im Outagamie County, Wisconsin
 Appleton Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Appleton City Hall, in Appleton, Minnesota, ID-Nr. 77000770
 Appleton City Park Historic District, in Appleton, Wisconsin, ID-Nr. 02001213
 Appleton Farm, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004008
 Appleton House No. 13, in Helena, Montana, ID-Nr. 82000593
 Appleton House No. 9, in Helena, Montana, ID-Nr. 95001264
 Appleton Lock 4 Historic District, in Appleton, Wisconsin, ID-Nr. 93001329
 Appleton Locks 1-3 Historic District, in Appleton, Wisconsin, ID-Nr. 93001333
 Appleton Log Hall, in Appleton, Washington, ID-Nr. 92001294
 Appleton Wire Works, in Appleton, Wisconsin, ID-Nr. 82005123
 Appleton-Hannaford House, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004007

Siehe auch:
 Appleton Township